Maquat est un patronyme porté notamment par :

 Gérald Maquat (1912-?), rameur d'aviron français ;
 Lynne Maquat (1952-), biochimiste et biologiste moléculaire américaine.